Loukili est un patronyme marocain , présent de façon populaire dans les régions de Fez et Meknès.Famille de notable installée au Maroc dans un premier temps à Moulay Driss Zerhoun, il est porté par notamment :

Patronymes 

 Moulay Ahmed Loukili (1909-1988), musicien marocain.
 Siham Loukili (née en 1997), coureuse cycliste marocaine.
 Radad Loukili (née en 1954), chanteuse marocaine.

 , personnage de fiction de la série néerlandaise SpangaS.
 Ghouti Loukili (né en 1973), joueur de football et entraîneur de football algérien.

Patronyme marocain